Sinénkie (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Sinénkie (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia